Kazimierz Pietkiewicz (działacz polityczny) (ur. 1861, zm. 1934) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Kazimierz Pietkiewicz (etnograf) (ur. 1910, zm. 1983) – polski etnograf, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
 Kazimierz Pietkiewicz (rzeźbiarz) (ur. 1903, zm. 1965) – polski rzeźbiarz